Voir aussi Hoar_(homonymie)

Personnes
 Charles Antony Richard Hoare (1934-), mathématicien britannique.
 Henry Hoare II (1705-1785), banquier et concepteur-propriétaire de jardin anglais.
 Mike Hoare (1919-2020), chef mercenaire irlandais.
 Nicholas Hoare (-), libraire canadien.
 Prince Hoare (1755-1834), peintre et dramaturge anglais.
 Richard Hoare (1648-1718), orfèvre et banquier britannique.
 Samuel Hoare (1880-1959), politicien britannique.
 Seán Hoare (1994-),  joueur de football irlandais.
 Simon Hoare (1969-), homme politique britannique.

Homonymie de patronyme